Ел Индомабле има више значења:

 Ел Индомабле (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Индомабле (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику